

Musique 

 , groupe de rock américain formé en 1990 ;
 , groupe de rock britannique formé en 1979 ;
 , album de 1 sorti en  ;
 , album de Prince sorti le  ;
 , chanson de Jain présente sur l'album Zanaka sorti en .

Personnalités 
 Ȼôme, auteur-compositeur-interprète et musicien français né en 1987

Voir aussi